Il singolare del torneo di tennis Ostend Challenger 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Jordi Burillo che ha battuto in finale Álex Calatrava 7-6, 3-6, 7-5.

Teste di serie 

 Johan Van Herck (primo turno)
 Dick Norman (primo turno)
 Assente
 Ionuț Moldovan (semifinali)

 Jordi Burillo (Campione)
 Petr Luxa (primo turno)
 Stéphane Huet (primo turno)
 Vincenzo Santopadre (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Ostend Challenger 1997